Šiška je lahko:

šiška, bolezenska rastna tvorba na rastlinah, ki nastane zaradi delovanja patogenov
šiška, izraz pri balinanju (tri krogle nasprotnega moštva so najbližje balinčku)
Šiška, slovenski priimek (tudi različice Šiško, Šiškovič, Šišernik)
Šiška, eden glavnih predelov Ljubljane, nekdanja vas pri Ljubljani (Spodnja in Zgornja Šiška)
Četrtna skupnost Šiška, del Mestne občine Ljubljana
nekdanja Občina Ljubljana Šiška
 Železniška postaja Ljubljana Šiška
 Kino Šiška - Center urbane kulture Kino Šiška
 Gimnazija Šiška
 Knjižnica Šiška (del KOŽ)
 Športna dvorana Šiška/Športni park Šiška?
 Zdravstveni dom Šiška
 Industrijska cona Šiška
 Tržnica Šiška